Хахалино — название населённых пунктов в России:

 Хахалино — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Хахалино — деревня в Беловском районе Кемеровской области.
 Хахалино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.